Dit is een lijst van planetoïden 48701-48800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
! colspan="4" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 48701-48800
|-
| (48701) - || 1996 HD22|| 18 april 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (48702) - || 1996 JE || 6 mei 1996 || R. Linderholm
|-
| (48703) - || 1996 JQ || 12 mei 1996 || P. G. Comba
|-
| (48704) - || 1996 JR2|| 14 mei 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (48705) - || 1996 JR3|| 9 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (48706) - || 1996 JF9|| 12 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (48707) - || 1996 KR1|| 19 mei 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (48708) - || 1996 LM2|| 8 juni 1996 || Spacewatch
|-
| (48709) - || 1996 LX2|| 11 juni 1996 || Spacewatch
|-
| (48710) - || 1996 LB3|| 8 juni 1996 || Spacewatch
|-
| (48711) - || 1996 ND5|| 14 juli 1996 || E. W. Elst
|-
| (48712) - || 1996 OV2|| 26 juli 1996 || AMOS
|-
| (48713) - || 1996 PT1|| 9 augustus 1996 || NEAT
|-
| (48714) - || 1996 PB8|| 8 augustus 1996 || E. W. Elst
|-
| (48715) Balbinot || 1996 RP2|| 13 september 1996 || Osservatorio San Vittore
|-
| (48716) - || 1996 RH3|| 13 september 1996 || P. G. Comba
|-
| (48717) - || 1996 RR5|| 15 september 1996 || T. B. Spahr
|-
| (48718) - || 1996 RZ15|| 13 september 1996 || Spacewatch
|-
| (48719) - || 1996 RU25|| 13 september 1996 || NEAT
|-
| (48720) Enricomentana || 1996 SD7|| 29 september 1996 || V. S. Casulli
|-
| (48721) - || 1996 UJ2|| 17 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (48722) - || 1996 VZ20|| 8 november 1996 || Spacewatch
|-
| (48723) - || 1996 XF22|| 8 december 1996 || Spacewatch
|-
| (48724) - || 1996 XZ26|| 8 december 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (48725) - || 1997 AQ1|| 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (48726) - || 1997 AZ12|| 10 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (48727) - || 1997 AL18|| 15 januari 1997 || Kleť
|-
| (48728) - || 1997 AM20|| 11 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (48729) - || 1997 AG22|| 14 januari 1997 || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| (48730) - || 1997 BD3|| 30 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (48731) - || 1997 BV3|| 31 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (48732) - || 1997 CM4|| 3 februari 1997 || Kleť
|-
| (48733) - || 1997 CK6|| 3 februari 1997 || NEAT
|-
| (48734) - || 1997 CZ16|| 6 februari 1997 || N. Sato
|-
| (48735) - || 1997 CX19|| 12 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (48736) Ehime || 1997 DL || 27 februari 1997 || A. Nakamura
|-
| (48737) Cusinato || 1997 ER11|| 8 maart 1997 || V. Goretti
|-
| (48738) - || 1997 ER16|| 5 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (48739) - || 1997 EV17|| 3 maart 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (48740) - || 1997 EF32|| 11 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (48741) - || 1997 EO42|| 10 maart 1997 || LINEAR
|-
| (48742) - || 1997 EE47|| 12 maart 1997 || E. W. Elst
|-
| (48743) - || 1997 EE57|| 10 maart 1997 || E. W. Elst
|-
| (48744) - || 1997 FY2|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (48745) - || 1997 GA || 1 april 1997 || Modra
|-
| (48746) - || 1997 GE1|| 2 april 1997 || Spacewatch
|-
| (48747) - || 1997 GD2|| 7 april 1997 || Spacewatch
|-
| (48748) - || 1997 GV3|| 3 april 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (48749) - || 1997 GZ6|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (48750) - || 1997 GG8|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (48751) - || 1997 GM8|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (48752) - || 1997 GH9|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (48753) - || 1997 GC19|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (48754) - || 1997 GJ22|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (48755) - || 1997 GQ24|| 7 april 1997 || LINEAR
|-
| (48756) Yoshiharukuni || 1997 GO28|| 11 april 1997 || T. Okuni
|-
| (48757) - || 1997 GC33|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (48758) - || 1997 GX35|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (48759) - || 1997 GB36|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (48760) - || 1997 HM11|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (48761) - || 1997 HV11|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (48762) - || 1997 HD13|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (48763) - || 1997 JZ || 2 mei 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (48764) - || 1997 JJ10|| 5 mei 1997 || Spacewatch
|-
| (48765) - || 1997 JN13|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (48766) - || 1997 JY13|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (48767) Skamander || 1997 JG15|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (48768) - || 1997 KE || 29 mei 1997 || Spacewatch
|-
| (48769) - || 1997 MJ || 26 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (48770) - || 1997 MO3|| 28 juni 1997 || LINEAR
|-
| (48771) - || 1997 MJ6|| 27 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (48772) - || 1997 MR9|| 27 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (48773) - || 1997 PS || 3 augustus 1997 || ODAS
|-
| (48774) Anngower || 1997 PO2|| 10 augustus 1997 || D. D. Balam
|-
| (48775) - || 1997 QL || 24 augustus 1997 || Z. Moravec
|-
| (48776) - || 1997 QT || 27 augustus 1997 || Z. Moravec
|-
| (48777) - || 1997 QE5|| 25 augustus 1997 || J. Broughton
|-
| (48778) Shokoyukako || 1997 RE || 1 september 1997 || H. Abe
|-
| (48779) Mariko || 1997 RH || 1 september 1997 || H. Abe
|-
| (48780) - || 1997 RA2|| 4 september 1997 || ODAS
|-
| (48781) - || 1997 SL || 20 september 1997 || L. Šarounová
|-
| (48782) Fierz || 1997 SP || 20 september 1997 || L. Šarounová
|-
| (48783) - || 1997 SR || 20 september 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (48784) - || 1997 SX || 17 september 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (48785) Pitter || 1997 SA2|| 23 september 1997 || P. Pravec
|-
| (48786) - || 1997 SH4|| 27 september 1997 || T. Kobayashi
|-
| (48787) - || 1997 SY4|| 26 september 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (48788) - || 1997 SL6|| 23 september 1997 || Spacewatch
|-
| (48789) - || 1997 SV12|| 28 september 1997 || Spacewatch
|-
| (48790) - || 1997 SH30|| 30 september 1997 || Spacewatch
|-
| (48791) - || 1997 SD33|| 29 september 1997 || Spacewatch
|-
| (48792) - || 1997 SC34|| 17 september 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (48793) - || 1997 TK8|| 4 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (48794) Stolzová || 1997 TY8|| 5 oktober 1997 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (48795) - || 1997 TB10|| 6 oktober 1997 || P. Pravec
|-
| (48796) - || 1997 TE11|| 3 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (48797) - || 1997 TV12|| 2 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (48798) Penghuanwu || 1997 TS18|| 6 oktober 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (48799) Tashikuergan || 1997 TX18|| 8 oktober 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (48800) - || 1997 TS22|| 5 oktober 1997 || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten